Michael Dreher (ur. 30 stycznia 1993) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Oberstdorf, drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów 2013.

Przebieg kariery 
W styczniu 2010 zadebiutował w zawodach FIS Cup. W konkursie w Lauschy zajął 24. miejsce. Po letniej części sezonu 2011/2012, w której zajmował miejsca w czołowej dziesiątce FIS Cup i Alpen Cup otrzymał szansę debiutu w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty cyklu zdobył 29 listopada 2011 w swoim drugim starcie, zajmując 24. miejsce na skoczni w Rovaniemi. Wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2012, zajmując 22. miejsce indywidualnie i 5. drużynowo. Zwyciężył w dwóch ostatnich w sezonie konkursach FIS Cupu, rozgrywanych w Garmisch-Partenkirchen. Sezon 2011/2012 tego cyklu ukończył na 3. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył brązowy medal. Indywidualnie zajął 42. lokatę. W marcu 2014 w Zakopanem zajął najwyższe w karierze, 9. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

Zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2015/2016. W poszczególnych konkursach cyklu trzykrotnie zwyciężył. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił w marcu 2016 podczas FIS Cupu w Harrachovie. Po sezonie 2015/2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Drehera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993